Als Zweipfünder werden folgende Geschütze bezeichnet:
 Der Ordnance QF 2-Pfünder, eine Panzerabwehrkanone und Kampfwagenkanone der britischen Armee
 Das Ordnance QF 2-Pfünder-Marinegeschütz, eine Flugabwehrkanone der britischen Marine, auch bekannt als „Pom-Pom“.